łuskówka – rodzaj grzybów
 łuskówka – wymarły gatunek ptaka